Perdoense – abitanti di Bom Jesus dos Perdões
Perdoense – abitanti di Perdões